Трассировка:
 Трассировка — пошаговое выполнение программы с остановками на каждой команде или строке.
 Трассировка печатных плат — задача определения линий, соединяющих эквипотенциальные контакты элементов, и компонентов, составляющих проектируемое устройство.
 Трассировка лучей — один из методов геометрической оптики, исследование оптических систем путём отслеживания взаимодействия отдельных лучей с поверхностями.
 Трассировка пути — методика рендеринга в компьютерной графике, которая стремится симулировать физическое поведения света настолько близко к реальному, насколько это возможно.
 Трассировка — преобразования растрового изображения в векторное.

См. также